Der französische Name Ondine steht für:
 Ondine, ou La naïade et le pêcheur (1843/1851), Ballett von Cesare Pugni und Jules Perrot
 Ondine – Das Mädchen aus dem Meer, irischer Spielfilm (2009)
Ondine steht für:
 ein französisches U-Boot der Sirène-Klasse (1925)
 ein französisches U-Boot der Orion-Klasse (1931)
 eine Luxusversion des Renault Dauphine (1960–1962)

Ondine (italienisch für „kleine Wellen“) steht für:
 eine Form italienischer Teigwaren, siehe Liste der Pastaformen

Ondine als Künstlername:
 Ondine (Schauspieler) (1937–1989), US-amerikanischer Schauspieler

Ondine ist der Name eines finnischen Musiklabels:
 Ondine (Label)

Siehe auch:
 Undine (französische Namensform: Ondine)